142 км, 142 километр, 142-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

населённые пункты 
 142 км — в Купинском районе Новосибирской области.
 142 км — казарма (населённый пункт) в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

название нескольких железнодорожных остановочных платформ 
 142 км — платформа Большого кольца Московской железной дороги
 142 км — платформа Рязанского направления Московской железной дороги
 142 км — платформа Северной железной дороги на линии Александров-1 — Ярославль-Главный
 142 км — платформа Московской железной дороги на линии Вязьма — Сызрань